Staf (voorwerp), een lange stok ter ondersteuning, soms ook als waardigheidsteken
 Pelgrimsstaf, staf van een pelgrim, soms versierd met pelgrimstekens
 Bisschopsstaf, ceremoniële staf van bisschoppen, abten, enz.
 Staf (organisatie), een groep van leidingondersteunende medewerkers
 Militaire staf, zie hoofdkwartier

Personen:
 Kees Staf, Nederlands minister